Dans la mythologie grecque, Ixion est l'ancêtre des Centaures.
 En astronomie, (28978) Ixion est un objet de la ceinture de Kuiper.
 Ixion est un fabricant français disparu de moteurs et de motocyclettes.
 Ixion est un jeu vidéo, sorti en , créé par Bulwark Studios et édité par Kasedo Games